Il nome Giovanni Pascale si riferisce a diversi personaggi pubblici italiani:

 Giovanni Pascale (1859-1936), clinico e oncologo di fama internazionale.
 Giovanni Pascale cofondatore insieme al fratello Luigi della azienda aeronautica Partenavia.